

Kanada 
 Cloverdale – miejscowość w Kolumbii Brytyjskiej
 Cloverdale – miejscowość w Nowej Szkocji
 Cloverdale – osiedle w Edmonton

Stany Zjednoczone 
Miejscowości:
 Cloverdale – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Cloverdale – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Cloverdale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Cloverdale – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Tillamook
 Cloverdale – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Adams
 Cloverdale – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Botetourt

Gminy:
 Cloverdale (ang. Cloverdale Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam